Оук Сити има више значења:
 Оук Сити (Јута)
 Оук Сити (Северна Каролина)